Ципко — фамилия.
 Ципко, Александр Сергеевич (род. 1941) — советский и российский социальный философ и политолог.
 Ципко, Семён Иванович (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.